Jean-Pierre Van Oostveen, un architecte belge ;
 Lars Oostveen (1976-), un présentateur, acteur et producteur néerlandais.